Maria Bueno ha battuto in finale Christine Truman 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Maria Bueno (Campionessa)
 Sandra Reynolds (quarti di finale)
 Christine Truman (finale)
 Darlene Hard (semifinali)

 Angela Mortimer (secondo turno)
 Ann Haydon (semifinali)
 Renee Schuurman (secondo turno)
 Sally Moore (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1959